Toponímia:
Entitats de població:
Torrentbò (Arenys de Munt): entitat de població del municipi d'Arenys de Munt (Maresme)
Altres:
Torrentbò (el Port de la Selva): indret del terme municipal del Port de la Selva (Alt Empordà)

Vegeu també 
 Riera de Torrentbò